W XV wieku albańskie miasto Kruja zostało czterokrotnie oblegane przez wojska Imperium Osmańskiego.

Zobacz też
 Oblężenie Krui (1450) - I oblężenie Krui
 Oblężenie Krui (1466-1467) - II oblężenie Krui
 Oblężenie Krui (1467) - III oblężenie Krui
 Oblężenie Krui (1478) - IV oblężenie Krui